Гангельт () — община в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Хайнсберг.  Население составляет 11 634 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 48,73 км².

Административное деление
Коммуна подразделяется на 19 административных округов (по данным на 25 февраля 2013 года):

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии